Seznam naselij na Madžarskem (U, Ú).

Seznam

Legenda 
Naselja, ki so označena z zvezdico (*), imajo različne poštne številke; tukaj navedena številka je najbolj pomembna.

Seznami naselij na Madžarskem